Ranui bezeichnet:

 einen Vorort von der ehemaligen Stadt Waitakere City in Neuseeland, heute Auckland Council
 den Ranuihof in Villnöß, Südtirol